Конкурс песни Евровидение 1989 — 34-й конкурс песни «Евровидение». Он прошёл 6 мая 1989 года в городе Лозанна (Швейцария) во Дворце Больё.

Победителем этого конкурса стала хорватская группа «Riva», представлявшая Югославию с песней «Rock Me» («Раскачай меня»). Это была единственная победа Югославии в конкурсе, и она случилась всего за два года до распада этой страны.

Место проведения 

Лоза́нна () — город на юго-западе Швейцарии, столица франкоязычного кантона Во и административный центр одноимённого округа. Расположена в Романдии, на террасных холмах у северного берега Женевского озера, в 62 км от Женевы. Город носит звание «Олимпийской столицы» мира. Здесь располагаются штаб-квартиры Международного олимпийского комитета и многочисленных международных спортивных федераций.

Это второй конкурс, который принимала Швейцария — страна, которая провела и выиграла первый конкурс (он проходил в городе Лугано). На этот раз местом проведения был Дворец Больё () — здание лозаннского выставочного центра, которое включает в себя Театр Больё (самый большой театр в Швейцарии). Конкурс проходил в залах номер 6 и 7.

Формат 
В 1989 году было принято новое правило разрешения ничьей, если несколько песен заняли первое место по количеству баллов. В таком случае победителем становится страна, набравшая больше всего оценок 12. Если и после этого ничья сохраняется, то побеждает страна, получившая больше «десяток», и так далее. Данное правило было применено лишь один раз — в 1991 году.

Конкурс 1989 года оказал влияние и на окончательное принятие правила, запрещающего участие в конкурсе исполнителям моложе 16 лет. Это произошло вследствие победы 13-летней Сандры Ким на Евровидении 1986 года, и участием в конкурсе 1989 года 12-летнего Гили Нетанэля (Израиль) и 11-летней Натали Пак (Франция).

Участвующие страны 

Стран-участниц на этот раз стало вновь 22, после того, как на конкурс вернулся Кипр, пропустивший предыдущее Евровидение из-за нарушения правил.

Конкурс впервые выиграла Югославия, всего за два года до распада страны. Победу принесла хорватская группа «Riva», и впервые на конкурсе победила песня на славянском языке. На втором месте вновь оказались представители Великобритании. Лидер группы «Live Report» Рэй Каруана принял поражение негативно, заявив, что проиграл песне, которая была гораздо хуже.

Самым известным участником конкурса 1989 года был не исполнитель, а автор двух песен, которые представляли Германию и Австрию — участник группы «Modern Talking» Дитер Болен. Более успешной оказалась австрийская песня, занявшая пятое место, в то время, как песня, которую Болен написал для своей страны, смогла занять лишь четырнадцатое.

Впервые, и на данный момент, в единственный раз, на конкурсе «Евровидение» прозвучала песня на национальном языке Швейцарии — романшском.

Конкурс 1989 года — второй (после Евровидения-1970), в котором все участники были дебютантами. Опыт участия в конкурсе имела только гречанка Марианна Ефстратиу, которая выступала в качестве бэк-вокалистки два года ранее.

Дирижёры 
Все песни сопровождались оркестром. В качестве дирижёров выступили:

  — Марио Натале
  — Шайке Пайков
  — Ноэл Килехан
  — Гарри ван Хооф
  — Тимур Сельчук
  — Фредди Сюндер
  — Ронни Хэзлхёрст
  — Пит Кнутсен
  — Луиш Дуарти
  — Андерс Берглунд
  — Бенуа Кауфман
  — Хенрик Крогсгорд и Бенуа Кауфман
  — без дирижёра
  — Осси Рунне
  — Ги Маттеони
  — Хуан Карлос Кальдерон
  — Харис Андреадис
  — Бенуа Кауфман
  — Йоргос Ниархос
  — без дирижёра
  — без дирижёра
  — Никица Калоджера

Результаты

Распределение голосов

12 баллов в финале 

Результаты голосования объявляли:

  — Пепи Францелин
  — Ицхак Шимони
  — Эйлин Данн
  — Йоп ван Ос
  — Джанан Кумбасар
  — Ан Плугартс
  — Колин Берри
  — Сверре Кристоферсен
  — Маргарида Мерсиш ди Меллу
  — Агнета Булме-Бьорнефорш
  — Жан-Люк Бертран
  — Бент Хениус
  — Тилия Херольд
  — Сольвейг Херлин
  — Мари-Анж Нарди
  — Матильде Харрин
  — Анна Партелиду
  — Мишель Штокер
  — Фотини Яннулату
  — Эрла Бьорк Скуладоуттир
  — Габи Шнелле
  — Дияна Чулич

Примечания

Ссылки 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

 
1989 год в музыке